IVB oder IV B steht für:
 Britische Jungferninseln, als olympisches Länderkürzel
 Internationale Volkskundliche Bibliographie, ein ethnologisches Großprojekt
 Innsbrucker Verkehrsbetriebe
 Islamische Vereinigung in Bayern
 NATO IVB, ein britischer Fernmeldesatellit der NATO
 Stammlager IV B, ein von der Wehrmacht 1939 erbautes Stammlager für Kriegsgefangene

IVb oder IV b steht für:
 ATE IVb, Güterzug-Schlepptenderlokomotiven der k.k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn
 Badische IV b, Personenzug-Lokomotiven der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn
 Generalstabsoffizier IVb = Sanitätsoffizier (Korps- oder Armeearzt), siehe Stab (Militär)#Gliederung der Stäbe der Wehrmacht

ivb steht für:
 Ibatan (ISO-639-3-Code), Varietät von Ivatan, austronesische Sprache auf der Insel Babuyan

IVB